Les Championnats d'Europe de judo par équipes mixtes 2022, quatrième édition des Championnats d'Europe par équipes de judo mixtes (troisième si on ne compte pas les éditions dans le cadre des Jeux européens), ont lieu le  au Palais des sports de Mulhouse, en France.

Les Championnats d'Europe de judo 2022 ont lieu eux à Sofia, en Bulgarie, du 29 avril au  mai 2022.

Podiums

Résultats

Tour principal

Phase de repêchage

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe par équipes de judo
 Union européenne de judo

Liens externes 
 

2022
Judo
Événement sportif à Mulhouse
Sport en France en novembre 2022
Judo en 2022
Championnat d'Europe en France
Compétition de judo en France